Svetovno prvenstvo v nogometu 1938 je tretje Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je leta 1938 je priredila Francija. Prvenstvo se je odvijalo na 10 prizoriščih med 4. in 19. junijem 1938. Na zaključnem turnirju je sodelovalo 15 moštev, odigranih pa je bilo 18 tekem. Na tem prvenstvu je ponovno zmagala Italija in tako že drugič zapored osvojila naslov svetovnega prvaka. Dosežek je do danes ponovila le Brazilija na prvenstvih leta 1958 in 1962. Prvenstvo v Franciji je bilo zadnje pred 2. svetovno vojno. Tako so četrto prvenstvo lahko priredili šele čez 12 let, leta 1950 v Braziliji.

Prizorišča 
 Antibes, Stade du Fort Carré
 Bordeaux, Parc Lescure
 Le Havre, Stade Cavée Verte
 Lille, Stade Victor Boucquey
 Lyon, Stade Gerland
 Marseille, Stade Vélodrome
 Pariz, Parc des Princes in Stade Olympique de Colombes
 Reims, Vélodrome Municipal
 Strasbourg, Stade de la Meinau
 Toulouse, Stade Chapou

Postave

Rezultati

Osmina finala

Ponovljene tekme

Četrtfinale

Ponovljene tekme

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci 
7 golov
  Leônidas

6 golov
  Gyula Zsengellér

5 golov
  György Sárosi
  Silvio Piola

4 goli
  Gino Colaussi
  Ernest Wilimowski

3 goli

  Perácio
  Romeu

  Tore Keller
  Arne Nyberg

  Gustav Wetterström
  André Abegglen

2 gola
  Héctor Socorro
  Oldřich Nejedlý
  Jean Nicolas
  Ştefan Dobay

1 gol

  Henri Isemborghs
  Roberto
  Tomás Fernández
  José Magriñá
  Vlastimil Kopecký
  Josef Košťálek
  Josef Zeman
  Oscar Heisserer
  Émile Veinante

  Josef Gauchel
  Wilhelm Hahnemann
  Vilmos Kohut
  Ferenc Sas
  Pál Titkos
  Géza Toldi
  Pietro Ferraris
  Giuseppe Meazza

  Arne Brustad
  Fryderyk Scherfke
  Iuliu Baratky
  Silviu Bindea
  Harry Andersson
  Sven Jonasson
  Alfred Bickel
  Eugen Walaschek

Avtogol
  Ernst Lörtscher

Zunanje povezave 
 FIFA.com 

1938
1938 v športu
Športne prireditve v Franciji
Antibes
Šport v Bordeauxu
Le Havre
Lille
Šport v Lyonu
Šport v Marseillu
Šport v Parizu
Reims
Šport v Strasbourgu
Šport v Toulousu